Shapley ist der Familienname folgender Personen:
 Alan H. Shapley (1919–2006), US-amerikanischer Geophysiker
 Harlow Shapley (1885–1972), US-amerikanischer Astronom
 Lloyd S. Shapley (1923–2016), US-amerikanischer Ökonom und Mathematiker
 Martha Betz Shapley (1890–1981), amerikanische Mathematikerin und Astronomin

Shapley steht für:
 Shapley (Mondkrater)

Siehe auch:
 Shapley-Ames-Katalog, Galaxienkatalog
 Shapley Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Shapley-Sawyer-Konzentrationsklasse, Klassifizierungssystem für Kugelsternhaufen
 Shapley-Superhaufen, Ansammlung von Sternsystemen
 Shapley-Wert, Konzept aus der kooperativen Spieltheorie
 (1123) Shapleya, Asteroid des Hauptgürtels
 Shepley